Klipu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klipu (ö i Norra Satakunta), 
 Klipu (ö i Björneborg), Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar